Miss Julie (toneelstuk), een toneelstuk van August Strindberg
 Miss Julie (1999), een film uit 2014 van Mike Figgis
 Miss Julie (2014), een film uit 2014 van Liv Ullmann
 Miss Julie (opera van Alwyn), een opera van William Alwyn
 Miss Julie (opera van Rorem), een opera van Ned Rorem